Бувре́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Ам'єна, 35 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 183,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бувресс на сайті французького Національного інституту географії
 Бувресс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бувресс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза